Antonio de Holanda de Vasconcellos (Nascido em 1550, Olinda, Pernambuco - Brasil, Falecido em 05 de maio de 1627, Goianá, Pernambuco - Brasil).

Naturais de Pernambuco